Den 4. udgave af GP Viborg cykelløbet blev afholdt i Viborg den 30. april 2016. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016-kalenderen i kategori 1.2. Hollenderen Johim Ariesen vandt løbet, men danskerne Andreas Jeppesen og Kasper Asgreen fra Team Trefor-Blue Water blev henholdsvis nummer to og tre.

Samlede stilling

Referencer 

GP Viborg
UCI Europe Tour 2016